ciò che è pertinente all'Africa
 L'africana (L'Africaine) – opera lirica musicata da Giacomo Meyerbeer su libretto di Eugène Scribe
 Africana – album di Teresa De Sio del 1985
 Africana – rivista annuale italiana
 Africana – nave mercantile
 Africana – cratere su Vesta

 Africana – genere di esacoralli della famiglia Caryophylliidae